Antas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Antas (kommun), Bahia,

Portugal 

 Antas (ort i Portugal, Braga, Terras de Bouro), 
 Antas (freguesia i Portugal, Braga, Esposende), 
 Antas (freguesia i Portugal, Braga, Vila Nova de Famalicão), 
 Antas (freguesia i Portugal, Viseu, Penalva do Castelo), 
 Antas (freguesia i Portugal, Viseu, Penedono),

Spanien 

 Antas (ort i Spanien, Andalusien, Provincia de Almería, lat 37,25, long -1,92), 
 Antas (kommun i Spanien, Andalusien), 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar